Der Campeonato da Liga 1934/35 war die erste Probespielzeit der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. Januar 1935 und endete am 12. Mai 1935.

Dem offiziellen Beginn der ersten Liga 1938/39 vorgeschaltet waren vier Probe-Spielzeiten. Die Gewinner in diesen vier Jahren des Campeonato da Liga trugen den Titel Campeão de Liga (= Ligameister). Während die Federação Portuguesa de Futebol (FPF) diese Titel in einer getrennten Liste aufführt, also offiziell nicht wertet, zählen die Vereine sie zu ihren Landesmeistertiteln hinzu. Der Titel Campeão de Portugal (=portugiesischer Meister) wurde im parallel laufenden Wettbewerb Campeonato de Portugal im K.O.-Modus ausgetragen.

In der ersten Probesaison wurde der FC Porto der erste Ligameister.

Teilnehmer 

An der ersten Probesaison nahmen acht Vereine aus vier Städten. Mit Belenenses, Benfica, Sporting und União kam die Hälfte der Teilnehmer aus der Hauptstadt Lissabon. Aus Porto nahmen Académico und der FC Porto teil, aus der Universitätsstadt Coimbra die Académica und aus Setúbal die Vitória.

Bis 1948 waren die Mannschaften teilnahmeberechtigt, die sich durch die regionalen Turniere qualifizieren konnten. Auf- und Abstieg wurde erst danach eingeführt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des FC Porto

Weblinks 
 Portugal 1934-35 auf rsssf.com
 Liga Portuguesa 1934/35 auf zerozero.pt

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1934/35